Алексей Золотарёв:
 Золотарёв, Алексей Алексеевич (1879—1950) — русский советский литературный критик, публицист и краевед, религиозный философ.
 Золотарёв, Алексей Антонович (1917—1996) — Герой Советского Союза.
 Золотарёв, Алексей Иванович (род. 1969) — игрок в хоккей с мячом, полузащитник.
 Золотарёв, Алексей Михайлович (род. 1960) — депутат ГД РФ 7-го созыва (с сентября 2020 года).